Cree steht für:

 Cree, ein Indianervolk Nordamerikas
 Cree (Sprache), eine Algonkin-Sprache
 Cree (Fluss), ein Fluss in Schottland
 Cree Inc., US-amerikanischer Hersteller von LEDs und Halbleiterprodukten
 Cree Ltd., ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Cree ist der Familienname folgender Personen:
 Steven Cree (* 1980), schottischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:

 CRE
 Cree River
 Cree-Schrift
 Kree